Hrvatska:
Komušina (Požega),  naselje u sastavu grada Požege, Požeško-slavonska županija

BiH:
Komušina Donja,  naselje u sastavu općine Teslić
Komušina Gornja,  naselje u sastavu općine Teslić